Домченко Владислав Анатолійович (15 листопада 1977 — 13 лютого 2015) — солдат Збройних сил України. 
 Домченко Володимир Григорович (8 липня 1925, село Михайлівка, тепер Новомосковського району Дніпропетровської області — 2004, місто Запоріжжя) —